De Benoist, adellijke familie

Personen
 Alain de Benoist (1943), Franse schrijver, politiek filosoof
 Antoine Benoist (1999), Franse wielrenner
 Marie-Guillemine Benoist (1768-1826), Franse kunstenares
 Melissa Benoist (1988), Amerikaanse actrice en zangeres
 Raymond Benoist (1881-1970), Franse botanicus en entomoloog

Geografie
 Le Mesnil-Benoist 
 Plessis-Saint-Benoist
 Saint-Benoist
 Saint-Benoist-sur-Mer

Zie ook 
 Benoit (doorverwijspagina)